Riger
 Giennadij Riger
 HMS Riger